El genocidio congoleño puede referirse uno de dos eventos históricos:

 Genocidio congoleño (1885-1908), ocurrido a manos de la administración real belga en el Estado Libre del Congo.
 Genocidio congoleño (1998-2004), ocurrido en el marco de las primera y segunda guerras de la República Democrática del Congo.